Noever ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Noever (* 1928), deutscher Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Klaus Peter Noever (1929–2020), deutscher Künstler
 Peter Noever (* 1941), österreichischer Designer, Kurator, ehemaliger Direktor des Museums für angewandte Kunst (MAK) in Wien

Siehe auch:
Nicole Noevers